Tjilaki ist der Name:

 eines Flusses nahe der indonesischen Stadt Malabar, siehe Tjilaki (Fluss)
 eines danach benannten Asteroiden, siehe (732) Tjilaki